John Watson (orvos), amerikai orvos, reklámszakember;
 John B. Watson pszichológus, a behaviorista iskola megalapítója
 John Watson (autóversenyző), Formula–1-es versenyző.
 John Watson (kerékpárversenyző), (1947) brit kerékpárversenyző, olimpikon

Továbbá
 John H. Watson, irodalmi alak, Sherlock Holmes barátja